Iványi László (?–?) magyar bajnok labdarúgó (FTC)
 Iványi László (1894–?) magyar színész, ügyvéd
 Iványi László (1933–2022) magyar építész
 Iványi László (1934–) magyar festőművész
hasonló nevű személyek
 Iványi János László (1951) orvos, belgyógyász, hematológus